Białawoda peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Białawoda, un village dans la voïvodie de Lublin
 Białawoda, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne